Group Sex (album), het debuutalbum uit 1980 van de hardcore punk-band Circle Jerks
Group Sex (film), een Amerikaanse komische film uit 2010 geregisseerd door Lawrence Trilling